Бундеслига 1989—1990 — 27-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 28 июля 1989 года, а завершился 12 мая 1990 года. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1990/1991 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16-е место в сезоне 1989/1990 — «Бохум», и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге — «Саарбрюккен». По сумме двух матчей «Бохум» одержал победу со счётом 2:1 и сохранил место в Бундеслиге на следующий сезон.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа:  «Фортуна» (Дюссельдорф) — «Санкт-Паули» — 7:0 (34-й тур, 12 мая 1990 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Кёльн» — «Карлсруэ» —  0:5 (30-й тур, 21 апреля 1990 года)
 Самый результативный матч (8 голов): «Кёльн» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 3:5 (17-й тур, 18 ноября 1989 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1989/90  

Германия
Германия
1989/1990
Спорт в Германии в 1989 году
Спорт в Германии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990